Trapp kan avse:

Trapp – ett lokalt namn i Västergötland på bergarten diabas
Trappar – en familj i den egna ordningen trappfåglar 
Trappa – en konstruktion för passagen mellan två skilda nivåer